magazyn muzyczny – rodzaj magazynu (czasopisma) poświęcony tematyce muzycznej
 „Magazyn Muzyczny Jazz” – polskie czasopismo
 „Muza: magazyn muzyczny” – polskie czasopismo